Sainte-Félicité ist der Name folgender Gemeinden:
 Sainte-Félicité (L’Islet), Provinz Québec, Kanada
 Sainte-Félicité (La Matanie), Provinz Québec, Kanada
 Montagny-Sainte-Félicité, Département Oise, Frankreich